The Sorcerer’s Apprentice ist der Originaltitel folgender Filme:

 Duell der Magier, Vereinigte Staaten, 2010
 Ben, der Zauberlehrling, Vereinigtes Königreich, 2001